Die Zhuhai Open 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 6. bis 12. März 2017 in Zhuhai stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 69 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 68 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 62 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Zhuhai